Les élections législatives saint-marinaises de 2001 se sont déroulées le .

Résultats

À l'issue du scrutin, la majorité parlementaire est formée des démocrates-chrétiens et des socialistes, forte de 40 sièges. Ce dernier fusionne, en 2005, avec le Parti des démocrates, créant le Parti des socialistes et des démocrates.

Notes et références

Liens 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, legislatives
2001
2001 à Saint-Marin
Politique en juin 2001